Jakoby ist der Familienname von

Bernard Jakoby (* 1957), deutscher Sterbeforscher
Bernhard Jakoby (* 1966), Professor für Mikroelektronik an der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz
Friedrich-Wilhelm Jakoby (1899–1967), deutscher Polizeibeamter
Richard Jakoby (1929–2017), deutscher Musikpädagoge und Hochschulpräsident
Walter Jakoby (* 1958), deutscher Automatisierungstechniker

Siehe auch: 
Jacoby
Jacobi
Jakobi
Jacobj